Владовский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Владовский, Александр Игнатьевич (1876—1950) — русский архитектор.
 Владовский, Юрий Валерьевич (род. 1970) — российский киноактёр и режиссёр, сценарист.

Топоним 
 Владовский сельский совет — входит в состав Черниговского района Запорожской области Украины.